Francesca d'Orleans (duquessa de Chartres) (1844 - 1925).
 Francesca d'Orleans (princesa de Grècia) (1902 - 1952).